KKK steht als Abkürzung für:

 AtlasGlobal, eine türkische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Kalakaket Creek AS Airport, Flughafen in Kalakaket Creek, Alaska, USA, nach dem IATA-Code
 Katechismus der Katholischen Kirche, eine „Darlegung des Glaubens der Kirche und der katholischen Lehre“
 Katzenkratzkrankheit, durch Kratzverletzungen von Katzen übertragene Infektionskrankheit des Menschen 
 Kaum Komplexe Kunst, Konzept der Minimalkunst
 Kinder, Küche, Kirche („die drei K“), Umschreibung für die soziale Rolle der Frau nach traditionellen Wertvorstellungen
 Kritisieren, Kontrollieren, Korrigieren, häufige Bezichtigung an Ranghörere beim Militär 
 Klaus Karl-Kraus (* 1951), deutscher Kabarettist, Moderator und Komiker

Organisationen:

 Kataastaasang, Kagalanggalangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan („höchste und ehrenhafteste Gesellschaft der Landeskinder“), nationalistischer Geheimbund auf den Philippinen
 Kirchenkreiskonferenz der evangelischen Landeskirche Bayern
 Kölsche Kippa Köpp, jüdischer Karnevalsverein in Köln
 Kommunistisches Korrespondenz-Komitee, von Karl Marx und Friedrich Engels ins Leben gerufener Zusammenschluss von revolutionären proletarischen Bewegungen
 Ku-Klux-Klan, rassistischer Geheimbund in den Südstaaten der USA

Unternehmen / Wirtschaft:

 Kawasaki Kisen K.K, japanische Großreederei mit Sitz in Tokio
 Kernkraftwerk Krümmel, 1983 in Betrieb genommenes ehemaliges Kraftwerk bei Geesthacht an der Elbe
 Kunstdruckerei Künstlerbund Karlsruhe, 1897 von Mitgliedern des Karlsruher Künstlerbundes gegründet

Technik und Wissenschaft:

 KKK-Regel (Kern-Kälte-Katalysator-Reaktion), Regel bei der Substitutionsreaktion an Aromaten
 Kontokorrentkredit, Konto mit Überziehungsmöglichkeit zur kurzfristigen Finanzierung
 Kreuzkorrelationskoeffizient, zeitdiskretes Pendant der Kreuzkorrelationsfunktion
 Kurzkupplungskinematik, Vorrichtung zum Kuppeln von Modelleisenbahnfahrzeugen nach NEM 352

KK&K steht für:

 Kühnle, Kopp & Kausch AG, ehemaliges Maschinenbau-Unternehmen mit Sitz in Frankenthal, Pfalz (seit 2006 Siemens Power Generation)

KKK